Prée peut désigner :

Toponyme

Prée-Ronde, un des premiers endroits en Amérique du Nord, occupés de façon continue par des familles d'origine française.

Saint-Laurent-de-la-Prée est une commune du sud-ouest de la France, située dans le département de la Charente-Maritime (région Nouvelle-Aquitaine).
 Saint-Georges-sur-la-Prée est une commune française située dans le département du Cher en région Centre-Val de Loire.
 La Prée est une ancienne commune de la Seine-Maritime.

Prée est un hameau de la commune belge de Mettet.

Hydronymes 

 La Prée, rivière française coulant dans les départements du Cher et de Loir-et-Cher, affluent du Cher.
 Ruisseau de la Prée, petit cours d'eau prenant naissance sur Saulieu avant d'alimenter le lac de Chamboux.

Monuments 

 L'abbaye de La Prée, un monastère cistercien du Berry situé sur la commune de Ségry (Indre), en France ;
 Le fort La Prée, une place forte située sur l'île de Ré.

Patronyme 

 Max DePree (1924-2017), chef d'entreprise américain.
Patronyme français
Homonymie de monument
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France